jatki – w średniowieczu miejsce sprzedaży mięsa
 Jatki – nieistniejący przystanek kolejowy
 Jatki – turnie w masywie Łysanek w Tatrach
 Jatki – wzniesienie w Sudetach, w Górach Kamiennych
 Bielskie Jatki – grzbiet w Tatrach Bielskich
 Skrajne Jatki – szczyt Bielskich Jatek
 Pośrednie Jatki – szczyt Bielskich Jatek
 Zadnie Jatki – szczyt Bielskich Jatek
 ulica Jatki – ulica w Bydgoszczy
 Stare Jatki we Wrocławiu

Miejscowości i ich części w Polsce  

 Jatki – część wsi Braciejowice, w woj. lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Łaziska
 Jatki – część wsi Maurzyce, w woj. łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Zduny
 Jatki – część wsi Kraczynki, w woj. łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew
 Jatki – część wsi Tropiszów, w woj. małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
 Jatki – część wsi Dłutówka, w woj. mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Baranowo
 Jatki – część wsi Wietlin, w woj. podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Laszki
 Jatki – część wsi Świętoniowa, w woj. podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Przeworsk
 Jatki – część wsi Łukawiec, w woj. podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Trzebownisko
 Jatki – część wsi Mniów, w woj. świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Mniów
 Jatki – część wsi Łysów, w woj. świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Radoszyce
 Jatki – część wsi Malice, w woj. świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Obrazów
 Jatki – część wsi Łubnice, w woj. świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Łubnice
 Jatki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Świerzno
 Rutki-Jatki – wieś w woj. podlaskim, w powiecie zambrowskim, w gminie Rutki